Hans Grimm est un officier alsacien du Sicherheitsdienst, service de renseignement du NSDAP.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Hauptscharführer (adjudant-chef) Hans Grimm, dit Lecomte, fait partie du SD de Rennes, dont dépend, sur le plan militaire, l'unité Bezen Perrot. Bras droit du colonel Pulmer, il est décrit par Henri Fréville, dans son livre Archives secrètes de Bretagne 1940-1944 comme . En 1943 il fournira à Louis-Ferdinand Céline une autorisation pour se rendre en villégiature à Saint-Malo (zone d'accès limité à cette période du conflit). L'auteur lui offrira un exemplaire d'une première édition d'un de ses romans.

Homonymie
Il ne doit pas être confondu avec l'écrivain nationaliste allemand Hans Grimm (1875-1959) ou le réalisateur allemand Hans Grimm (1905-1998).

Sources
Daniel Laurent & Ben Dekho, « French Volunteers and Collaborationist Forces - Bretonishe Waffenverband der SS Bezzen Perrot »

 
Sous-officier de la SS
Agent du Sicherheitsdienst